Sczygiel ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Sczygiel (* 1965), deutsche Vereinsfunktionärin
 Placidus Sczygiel (1879–1943), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Franziskaner und Märtyrer